Национальный морской музей (    , HaMuze'on HaYami HaLe'umi ) — морской и археологический музей в Хайфе, Израиль .

Национальный морской музей в Хайфе рассказывает историю судоходства в Средиземноморском бассейне и морскую историю Хайфы.

В музее представлено более 5000 лет истории и морской археологии. 

В экспозиции представлены макеты  древних кораблях, анкеры, морские тараны, и другие археологические находки, такие как золотые монеты,  сокровища, которые были найдены в морских раскопок.

История 
Музей был основан в 1953 году на основе частной коллекции его основателя и первого директора Арье Бен-Эли. 

В 1972 году музей переехал в свое нынешнее помещение недалеко от северного плацдарма горы Кармель, между монастырем кармелитов и Бат Галим . 

Неподалеку находятся Израильский  музей нелегальной иммиграция и ВМФ и пещера Илии .

В музее находится Морская мастерская Института морских исследований Леона Реканати при Хайфском университете . Мастерская оказывает профессиональные водолазные и геодезические услуги для полевых исследований, проводимых в институте. 

Археологические находки, постоянно выставленные в музее, включают таран морской, бронзового тарана военного корабля II века до нашей эры.

Деятельность 
Музей периодически проводит выставки израильских и зарубежных художников морской тематики, различные мероприятия и мастер- классы для детей .

Смотрите также 

 Туризм в Израиле

Использованная литература

внешние ссылки 

 Национальный морской музей
Археологические музеи Израиля
Национальные музеи
Музеи Хайфы
Музеи, основанные в 1953 году